Siak peut désigner :
 le Siak, un cours d'eau d'Indonésie ;
 le kabupaten de Siak, un kabupaten d'Indonésie ;
 le sultanat de Siak, un ancien État princier d'Indonésie.